L'Est républicain est un quotidien algérien paraissant à Annaba.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de journaux en Algérie
 Histoire de la presse écrite en Algérie
 Presse francophone

Liens externes 
 Site officiel

Presse quotidienne en Algérie
Presse écrite francophone en Algérie